Колли — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Колли, Акин (род. 1998) - ямайский бегун, бронзовый медалист чемпионата Ямайки по лёгкой атлетике в беге на 800 м (2018).
 Колли, Александр Андреевич (1840—1916) — российский химик.
 Колли, Алексей Владимирович (1927—1985) — советский художник, график.
  (род. 1964) — гамбийская чиновница и дипломат, министр туризма и культуры (2006—2008), посланник в Нигерии (с 2008).
 Колли, Андрей Робертович (1874—1918) — российский физик.
  (род. 1962) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» (1990).
 Колли, Винченцо (1899—?) — итальянский лыжник.
  (1895—1918) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории (1918, посмертно).
  (1891—1972) — ирландский политик, член Палаты представителей (1944—1957) и Сената (1957—1961), отец вице-премьера Джорджа Колли.
 Колли, Генри:
  (1648—1719) — ирландский политик, член Палаты общин от графства Килдэр (1698—1699), отец следующего.
  (ок. 1685—1723/1724) — ирландский политик, член Палаты общин от Страбана (1723—1725).
 Колли, Даниэль (род. 1982) — итальянский велосипедист.
 Колли, Джеки — новозеландская художница-иллюстратор, лауреат Новозеландской книжной премии в области детской и молодёжной литературы (2005).
 Колли, Джозеф (род. 1999) — шведский футболист.
 Колли, Джон:
  (1859—1942) — британский химик-органик и альпинист; заведующий кафедрой химии Университетского колледжа Лондона (1913—1928), член Королевского общества (с 1896).
  (1860—1935) — британский врач и политик, член Палаты общин (1922—1923).
 Колли, Джордж:
 Колли, Джордж Помрой (1835—1881) — британский военный и политический деятель, губернатор колонии Наталь (1880—1881).
  (1904—1975) — ирландский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Ирландии; участник Олимпийских игр (1932).
  (1925—1983) — ирландский политик, вице-премьер-министр (1977—1981), сын Гарри Колли.
  (род. 1941) — багамский бегун, чемпион британской Вест-Индии по бегу на 200 м (1964).
 Колли, Джош (род. 1994) - американский прыгун в длину, бронзовый медалист чемпионата США по лёгкой атлетике в помещениях (2019).
 Колли, Джюстин - канадская баскетболистка, участница Панамериканских игр (2011).
 Колли, Илио (1931—1953) — итальянский горнолыжник.
  (род. 1979) — американский и канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».
  (1869—1956) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
 Колли, Коллин - американская тяжелоатлетка, бронзовая медалистка чемпионата мира в весе до 60 кг (1988).
  (род. 1994) — багамский легкоатлет, специализирующийся на тройных прыжках; участник Олимпийских игр (2016).
  (род. 1993) — гамбийский футболист, обладатель Кубка Словении в составе клуба «Копер» (2022).
 Колли, Линда (род. 1949) — британский историк.
  (1938—2013) — американский военный моряк, командующий подводными силами Тихоокеанского флота (1989—1991).
 Колли, Николай Джемсович (1894—1966) — советский архитектор.
 Колли, Ноэми (род. 1998) — швейцарская горнолыжница.
 Колли, Макс (род. 1915) — австрийский гребец.
 Колли, Марджори — британский игрок в боулз, чемпионка Англии в парах (с Джоан Колли; 1953) и в игре четырьмя шарами (1952).
 Колли, Мари - британский игрок в регбилиг, финалистка Кубка вызова в составе клуба "Каслфорд Тайгерс" (2018).
 Колли, Мишель (1738—1808) — австрийский генерал.
 Колли, Омар (род. 1992) — гамбийский футболист.
  (род. 1985) — игрок в американский и канадский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Индианаполис Колтс» (2010).
 Колли, Пол — британский фотограф, лауреат Британской премии за фотографии дикой природы (2018).
  (1897—1996) — американский инженер-механик, изобретатель скафандра Navy Mark IV.
 Колли, Ричард - австралийский политик, администратор Вуллонгонга (2009-2011).
 Колли, Роберт:
 Колли, Роберт Андреевич (1845—1891) — российский физик.
 Колли, Роберт (род. 1954) — новозеландский боксёр.
  (не позднее 1513 — не раньше 1560) — английский политик, член Палаты общин (1554), мэр Дувра (1545—1546, 1558—1559).
 Колли, Сандра (род. 1974) — швейцарский стрелок.
  (род. 1989) — гамбийская бегунья, участница Олимпийских игр (2012).
  (род. 1950) — багамский дипломат, посол в США (с 2017).
  (род. 1963) — американский джазовый контрабасист.
 Колли, Стив (род. ок. 1976) — британский мото- и автогонщик, серебряный медалист Всемирных игр по мототриалу в помещениях (2005), чемпион Острова Мэн по ралли (2015).
  (род. 1959) — американский математик, главный редактор журнала American Mathematical Monthly (2017—2021).
  (1953—2021) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Миннесота Норт Старз».
 Колли, Тонино Делли (1922—2005) — итальянский кинооператор.
  (1913—2001) — гамбийский журналист, основатель и генеральный секретарь (1978 — ок. 1992) Союза журналистов Гамбии.
 Колли, Урс (род. 1968) — швейцарский легкоатлет-паралимпиец.
 Колли, Херберт (род. 1969) — швейцарский фристайлист.
  (1944—2021) — американский горнолыжник, паралимпийский чемпион по супергигантскому слалому и скоростному спуску в классе LW10 (1992).
  (род. 1996) — канадская баскетболистка, обладатель Кубка Америки (2017).
 Колли, Эбрима (род. 2000) — гамбийский футболист.
  (1874—1934) — британский хирург, первая женщина — член Королевской коллегии хирургов (с 1911).
  (род. 1951) — ирландский политик, член Палаты представителей (1987—1989).
 Колли, Энрико (1896—1982) — итальянский лыжник.
  (1502/1503—1574) — английский политик, член Палаты общин (1545—1553, 1554—1555), шериф Ратленда (1547, 1551).

Другое 
 Колли — порода собак.
 Колли — деревня в уезде Валгамаа, Эстония.

См. также 
  (1940—2016) — австрийский пловец, участник Олимпийских игр (1960, 1964).